Černá listina může být:
 Sankční seznam lidí, zemí nebo jiných subjektů, kterým je třeba se vyhnout nebo jim nedůvěřovat do té míry, že jsou považovány za nepřijatelné pro ty, kteří tvoří tento seznam.
 Sankční seznam Evropské unie
 Blacklist, seznam zakázaných prvků v informatice
 Černá listina (film, 1984), francouzský film z roku 1984
 Černá listina (film, 1995), kanadský film z roku 1995
 Černá listina (seriál), americký televizní seriál z roku 2013

Externí odkazy